Un replicant és un tipus d'androide produït per enginyeria biològica, al món fictici de la pel·lícula de ciència-ficció Blade Runner (1982).
 Replicant (pel·lícula), pel·lícula del 2001 de Ringo Lam.
 Replicants, un grup estatunidenc de rock.
 Els replicants, ginys d'escriptori del sistema operatiu Haiku.
 Replicant (sistema operatiu), una distribució d'Android completament lliure.
 Alexandre Azaria (conegut també com a Replicant), un compositor i músic francès.
 Nier (videojoc), un videojoc subtitulat Replicant o Gestalt, segons la versió, on apareixen humans produïts per enginyeria biològica que són similars als replicants de Blade Runner.